Pojem Stříbrná má více významů:

 stříbrná - barva

název sídla
 Stříbrná - obec v okrese Sokolov
 Stříbrná Skalice - obec v okrese Praha-Východ

název ulice
 Stříbrná (Praha) - ulice v Praze 1-Starém Městě

jiné
 Stříbrná Huť - přírodní památka v okrese Tábor
 Stříbrná studánka (Křemešník)

související
 Stříbrný